Объездная дорога — автомобильная или железная дорога, идущая в объезд населённого пункта с целью сокращения проезда транзитного транспорта через населённый пункт и по городским улицам. 

Словосочетание «объездная дорога» может являться названием дороги или входить в состав названия, например:

Объездные дороги по государствам 

Австралия
  ()
  ()
  (Ньюкасл)
  (Перт)

Великобритания
  (Англия — Ньюбери)
  (Шотландия — Эдинбург)

Индия
  (Коллам)
  (Ченнаи)

Россия
 Западный объезд Волгограда
 Обход города Вологды
 Екатеринбургская объездная дорога
 Обход города Иркутска

Уганада
  (Кампала)
 

Прочие государства
  (Болгария — София)
  (Канада — Реджайна)
  (Пакистан — Карачи)
  (Сербия — Белград)
 Днепропетровская объездная дорога (Украина)
  (Хорватия — Загреб)

См. также 
 Байпас
 Объезд